Екатери́на Ту́рова:
 Турова, Екатерина Ивановна (?—?) — российская художница.
 Турова, Екатерина Михайловна (род. 1981) — украинский продюсер, сценарист.